Plaats in Indonesië
 Tlogowungu (Japah), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Tlogowungu (Kaloran), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
Onderdistrict in Indonesië
 Tlogowungu (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java